Ingrams ist der Familienname folgender Personen:

 Davina Ingrams, 18. Baroness Darcy de Knayth (1938–2008), britische Politikerin und Schwimmerin
 Leonard Ingrams (1900–1953), britischer Banker und Leiter der Political Warfare Executive
 Richard Ingrams (* 1937), britischer Journalist und Herausgeber
 Tricia Ingrams (1946–1996), britische Journalistin und Moderatorin
 William Harold Ingrams (1897–1973), britischer Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Ingram